Nordstrand (eiland), voormalig Duits waddeneiland
Nordstrand (gemeente), Duitse gemeente
Nordstrand (Oslo), stadsdeel van Oslo in Noorwegen